Malva rotundifolia est un nom. rejic. qui recouvre deux espèces :
 Malva neglecta, la Mauve à feuilles rondes ;
 Malva pusilla, la Mauve à petites feuilles.